Die südostasiatische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell Formula 4 South East Asia Championship – Fueled by Petron 2019) war die vierte Saison der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 40 Rennen, die Meisterschaft fand in Malaysia, Indien und Thailand statt. Die Saison begann am 6. April 2019 und endete am 15. Dezember 2018 in Sepang, Malaysia.

Fahrer 
Anders als in anderen Rennserien gab es keine Teams, alle Fahrer wurden von Meritus.GP betreut. Alle Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter-F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 2. April 2019 veröffentlicht. Es gab zehn Rennwochenenden mit je vier Rennen auf drei unterschiedlichen Strecken in drei Ländern. Ursprünglich hätte als Saisonfinale zwei Läufe in Mabalacat stattfinden sollen, jedoch wurden diese am 9. Oktober 2019 durch zwei Rennwochenenden in Sepang ersetzt.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab drei Punkte für die Pole-Position und einen für die schnellste Rennrunde. In der Fahrerwertung wurden nur die besten 32 Ergebnisse gewertet (Streichergebnis).

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der südostasiatischen Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019